Frederick eller Fred Smith kan syfta på bland andra:

* Frederick Smith (1805–1879), brittisk entomolog
 Frederick Smith, 2:e earl av Birkenhead (1907–1975), brittisk historiker
 Frederick Smith, 3:e earl av Birkenhead (1936–1985), brittisk författare
 Frederick Smith, 2:e viscount Hambleden  (1868–1928), brittisk politiker
 Frederick Cleveland Smith (1884–1956), amerikansk politiker
 Frederick E. Smith (1919–2012), brittisk skriftställare
 Frederick Edward Smith (1920–2012), amerikansk zoolog och ekolog
 Frederick Edwin Smith, 1:e earl av Birkenhead (1872–1930), brittisk politiker och jurist
 Frederick M. Smith (1874–1946), amerikansk mormonledare
 Frederick W. Smith (född 1944), amerikansk företagare
 Fred Smith (född 1948), amerikansk basist